Outeiro, O Outeiro u Outeiros pueden referirse a:

Toponimia

en España

provincia de La Coruña

O Outeiro 
O Outeiro (Ángeles), lugar de la parroquia de Ángeles, municipio de Brión.
O Outeiro (Bastavales), lugar de la parroquia de Bastavales, municipio de Brión.
O Outeiro (Berreo), lugar de la parroquia de Berreo, municipio de Trazo.
O Outeiro (Boado), lugar de la parroquia de Boado, municipio de Mesía.
O Outeiro (Castelo), lugar de la parroquia de Castelo, municipio de Trazo.
O Outeiro (Castriz), lugar de la parroquia de Castriz, municipio de Santa Comba.
O Outeiro (Cela), lugar de la parroquia de Cela, municipio de Cambre.
O Outeiro (Figueredo), lugar de la parroquia de Figueredo, municipio de Oza-Cesuras.
O Outeiro (Iglesiafeita), lugar de la parroquia de Iglesiafeita, municipio de San Saturnino.
O Outeiro (Lanzá), lugar de la parroquia de Lanzá, municipio de Mesía.
O Outeiro (Mallón), lugar de la parroquia de Mallón, municipio de Santa Comba.
O Outeiro (Monzo), lugar de la parroquia de Monzo, no concello de Trazo.
O Outeiro (Padrón), lugar de la parroquia de Carcacía, municipio de Padrón.
O Outeiro (Parada), lugar de la parroquia de Parada, municipio de Oza-Cesuras.
O Outeiro (Puerto del Son), lugar de la parroquia de Noal, municipio de Puerto del Son.
O Outeiro (San Saturnino), lugar de la parroquia de San Saturnino, municipio de San Saturnino.
O Outeiro (Vigo), lugar de la parroquia de Vigo, municipio de Cambre.
O Outeiro (Villanueva), lugar de la parroquia de Villanueva, municipio de Miño.
O Outeiro de Barracido, lugar de la parroquia de Camouco, municipio de Ares.
O Outeiro de Marantes, lugar de la parroquia de Marantes, municipio de Santiago de Compostela.
O Outeiro de Marrozos, lugar de la parroquia de Marrozos, municipio de Santiago de Compostela.

Outeiro 
Outeiro (Abegondo), lugar de la parroquia de Figueroa, municipio de Abegondo.
Outeiro (Ames), lugar de la parroquia de Ames, municipio de Ames.
Outeiro (Andeade), lugar de la parroquia de Andeade, municipio de Touro.
Outeiro (Anos), lugar de la parroquia de Anos, municipio de Cabaña de Bergantiños.
Outeiro (Araño), lugar de la parroquia de Araño, municipio de Rianjo.
Outeiro (Arcediago), lugar de la parroquia de Arcediago, municipio de Santiso.
Outeiro (Arceo), lugar de la parroquia de Arceo, municipio de Boimorto.
Outeiro (Ares), lugar de la parroquia de Ares, municipio de Ares.
Outeiro (Arteijo), lugar de la parroquia de Arteijo, municipio de Arteijo.
Outeiro (Arzúa), lugar de la parroquia de Arzúa, municipio de Arzúa.
Outeiro (Asados), lugar de la parroquia de Asados, municipio de Rianjo.
Outeiro (Beigondo), lugar de la parroquia de Beigondo, municipio de Santiso.
Outeiro (Boente), lugar de la parroquia de Boente, municipio de Arzúa.
Outeiro (Boimorto), lugar de la parroquia de Boimorto, municipio de Boimorto.
Outeiro (Boiro), lugar de la parroquia de Lampón, municipio de Boiro.
Outeiro (Boqueijón), lugar de la parroquia de Lamas, municipio de Boqueijón.
Outeiro (Brañas), lugar de la parroquia de Brañas, municipio de Toques.
Outeiro (Bugallido), lugar de la parroquia de Bugallido, municipio de Ames.
Outeiro (Campo), lugar de la parroquia de Campo, municipio de Arzúa.
Outeiro (Campos), lugar de la parroquia de Campos, municipio de Mellid.
Outeiro (Capela), lugar de la parroquia de Capela, municipio de Capela.
Outeiro (Carballo), lugar de la parroquia de Carballo, municipio de Carballo.
Outeiro (Carnota), lugar de la parroquia de Carnota, municipio de Carnota.
Outeiro (Carral), lugar de la parroquia de Paleo, municipio de Carral.
Outeiro (Castro), lugar de la parroquia de Castro, municipio de Miño.
Outeiro (Cayón), lugar de la parroquia de Cayón, municipio de Laracha.
Outeiro (Cedeira), lugar de la parroquia de San Román de Montojo, municipio de Cedeira.
Outeiro (Cerdido), lugar de la parroquia de Casares, municipio de Cerdido.
Outeiro (Codeso), lugar de la parroquia de Codeso, municipio de Boqueijón.
Outeiro (Coristanco), lugar de la parroquia de Agualada, municipio de Coristanco.
Outeiro (Corneira), lugar de la parroquia de Corneira, municipio de La Baña.
Outeiro (Cortiñán), lugar de la parroquia de Cortiñán, municipio de Bergondo.
Outeiro (Cumbraos), lugar de la parroquia de Cumbraos, municipio de Sobrado.
Outeiro (Cundíns), lugar de la parroquia de Cundíns, municipio de Cabaña de Bergantiños.
Outeiro (Curtis), lugar de la parroquia de Fisteus, municipio de Curtis.
Outeiro (Dombodán), lugar de la parroquia de Dombodán, municipio de Arzúa.
Outeiro (Feás), lugar de la parroquia de Feás, municipio de Cariño.
Outeiro (Gallegos), lugar de la parroquia de Gallegos, municipio de Frades.
Outeiro (Golan), lugar de la parroquia de Golan, municipio de Mellid.
Outeiro (Lago), lugar de la parroquia de Lago, municipio de Valdoviño.
Outeiro (Lema), lugar de la parroquia de Lema, municipio de Carballo.
Outeiro (Lojo), lugar de la parroquia de Lojo, municipio de Touro.
Outeiro (Loureda), lugar de la parroquia de Loureda, municipio de Boqueijón.
Outeiro (Lousame), lugar de la parroquia de Lousame, municipio de Lousame.
Outeiro (Marcelle), lugar de la parroquia de Marcelle, municipio de La Baña.
Outeiro (Mazaricos), lugar de la parroquia de Eirón, municipio de Mazaricos.
Outeiro (Moeche), lugar de la parroquia de Moeche, municipio de Moeche.
Outeiro (Monfero), lugar de la parroquia de Monfero, municipio de Monfero.
Outeiro (Monte), lugar de la parroquia de Monte, municipio de Toques.
Outeiro (Montemayor), lugar de la parroquia de Montemayor, municipio de Laracha.
Outeiro (Órdenes), lugar de la parroquia de Poulo, municipio de Órdenes.
Outeiro (Ouces), lugar de la parroquia de Ouces, municipio de Bergondo.
Outeiro (Outes), parroquia del municipio de Outes.
Outeiro (Oza), lugar de la parroquia de Oza, municipio de Carballo;
Outeiro (Pantín), lugar de la parroquia de Pantín, municipio de Valdoviño.
Outeiro (Papucín), lugar de la parroquia de Papucín, municipio de Frades.
Outeiro (Pezobrés), lugar de la parroquia de Pezobrés, municipio de Santiso.
Outeiro (Piedra), lugar de la parroquia de Piedra, municipio de Cariño.
Outeiro (Porta), lugar de la parroquia de Porta, municipio de Sobrado.
Outeiro (Puebla del Caramiñal), lugar de la parroquia de Jobre, municipio de Puebla del Caramiñal.
Outeiro (Puentedeume), lugar de la parroquia de Ombre, municipio de Puentedeume.
Outeiro (Reis), lugar de la parroquia de Reis, municipio de Teo.
Outeiro (Ribadulla), lugar de la parroquia de Ribadulla, municipio de Vedra.
Outeiro (Roade), lugar de la parroquia de Roade, municipio de Sobrado.
Outeiro (Sísamo), lugar de la parroquia de Sísamo, municipio de Carballo.
Outeiro (Sofán), lugar de la parroquia de Sofán, municipio de Carballo.
Outeiro (Somozas), lugar de la parroquia de Recemel, municipio de Somozas.
Outeiro (Taragoña), lugar de la parroquia de Taragoña, municipio de Rianjo.
Outeiro (Teo), lugar de la parroquia de Oza, municipio de Teo.
Outeiro (Valle del Dubra), lugar de la parroquia de Arabexo, municipio de Valle del Dubra.
Outeiro (Vilanova), lugar de la parroquia de Vilanova, municipio de Vedra.
Outeiro (Vimianzo), lugar de la parroquia de Baíñas, municipio de Vimianzo.
Outeiro de Abaixo (Arzúa), lugar de la parroquia de Figueroa, municipio de Arzúa.
Outeiro de Abaixo (Culleredo), lugar de la parroquia de Sésamo, municipio de Culleredo.
Outeiro de Abajo (Puentes de García Rodríguez), lugar de la parroquia de Deveso, municipio de Puentes de García Rodríguez.
Outeiro de Arriba (Arzúa), lugar de la parroquia de Figueroa, municipio de Arzúa.
Outeiro de Arriba (Culleredo), lugar de la parroquia de Sésamo, municipio de Culleredo.
Outeiro de Arriba (Puentes de García Rodríguez), lugar de la parroquia de Deveso, municipio de Puentes de García Rodríguez.
Outeiro de Bois, lugar de la parroquia de Beba, municipio de Mazaricos.
Outeiro de Cela, lugar de la parroquia de Mántaras, municipio de Irijoa.
Outeiro de Quembre, lugar de la parroquia de Quembre, municipio de Carral.
Outeiro do Castiñeiriño, lugar de la parroquia de O Castiñeiriño, municipio de Santiago de Compostela.
Outeiro Millán, lugar de la parroquia de Vilar, municipio de Touro.
Outeiro Xaviña, lugar de la parroquia de Coristanco, municipio de Coristanco.

Outeiros 
Outeiros (Carballo), lugar de la parroquia de Rus, municipio de Carballo.
Outeiros (Narón), lugar de la parroquia de Val, municipio de Narón.
Outeiros (Negreira), lugar de la parroquia de Xallas, municipio de Negreira.

Otros 
Fonte Outeiro, lugar de la parroquia de Dodro, municipio de Arzúa.
Trasouteiro (La Coruña), lugar de la parroquia de Brión, municipio de Brión.
Vilar de Outeiro (La Coruña), lugar de la parroquia de Verdía, municipio de Santiago de Compostela.
Vilardouteiro, lugar de la parroquia de Coucieiro, municipio de Mugía.
Visouteiro, lugar de la parroquia de Leiro, municipio de Miño.

provincia de Lugo

O Outeiro 
O Outeiro (A Regueira), lugar de la parroquia de A Regueira, municipio de Pastoriza. 
O Outeiro (Alba), lugar de la parroquia de Alba, municipio de Villalba. 
O Outeiro (Alfoz), lugar de la parroquia de Pereiro, municipio de Alfoz.
O Outeiro (Ambosores), lugar de la parroquia de Ambosores, municipio de Orol. 
O Outeiro (Asma), lugar de la parroquia de Asma, municipio de Chantada. 
O Outeiro (Balonga), lugar de la parroquia de Balonga, municipio de Pol. 
O Outeiro (Barreiros), lugar de la parroquia de San Miguel de Reinante, municipio de Barreiros.
O Outeiro (Belesar), lugar de la parroquia de Belesar, municipio de Villalba.
O Outeiro (Bretoña), lugar de la parroquia de Bretoña, municipio de Pastoriza. 
O Outeiro (Carazo), lugar de la parroquia de Carazo, municipio de Pol. 
O Outeiro (Castillón), lugar de la parroquia de Castillón, municipio de Pantón.
O Outeiro (Chavín), lugar de la parroquia de Chavín, municipio de Vivero. 
O Outeiro (Cospeito), lugar de la parroquia de Villapene, municipio de Cospeito.
O Outeiro (Covelo), lugar de la parroquia de Covelo, municipio de Palas de Rey.
O Outeiro (Felpós), lugar de la parroquia de Felpós, municipio de Palas de Rey. 
O Outeiro (Ferreira de Negral), lugar de la parroquia de Ferreira de Negral, municipio de Palas de Rey. 
O Outeiro (Franqueán), lugar de la parroquia de Franqueán, municipio de Corgo. 
O Outeiro (Galdo), lugar de la parroquia de Galdo, municipio de Vivero. 
O Outeiro (Germade), lugar de la parroquia de Piñeiro, municipio de Germade.
O Outeiro (Goiriz), lugar de la parroquia de Goiriz, municipio de Villalba. 
O Outeiro (Labrada), lugar de la parroquia de Labrada, municipio de Abadín.
O Outeiro (Lea), lugar de la parroquia de Lea, municipio de Friol.
O Outeiro (Lorenzana), lugar de la parroquia de San Jorge de Lorenzana, municipio de Lorenzana.
O Outeiro (Luaces), lugar de la parroquia de Luaces, municipio de Pol. 
O Outeiro (Magazos), lugar de la parroquia de Magazos, municipio de Vivero. 
O Outeiro (Merille), lugar de la parroquia de Merille, municipio de Orol. 
O Outeiro (Mondoñedo), lugar de la parroquia de Masma, municipio de Mondoñedo.
O Outeiro (Noche), lugar de la parroquia de Noche, municipio de Villalba.
O Outeiro (O Outeiro das Camoiras), lugar de la parroquia de O Outeiro das Camoiras, municipio de Lugo.
O Outeiro (Pantón), lugar de la parroquia de Pantón, municipio de Pantón. 
O Outeiro (Pesqueiras), lugar de la parroquia de Pesqueiras, municipio de Chantada. 
O Outeiro (Piedrafita), lugar de la parroquia de Piedrafita, municipio de Guitiriz. 
O Outeiro (Piñeira), lugar de la parroquia de Piñeira, municipio de Ribadeo. 
O Outeiro (Piñeira), lugar de la parroquia de Piñeira, municipio de Taboada.
O Outeiro (Pousada), lugar de la parroquia de Pousada, municipio de Pastoriza. 
O Outeiro (Ramelle), lugar de la parroquia de Ramelle, municipio de Friol.
O Outeiro (Ribas del Sil), lugar de la parroquia de Sotordey, municipio de Ribas del Sil.
O Outeiro (San Cosme de Piñeiro), lugar de la parroquia de San Cosme de Piñeiro, municipio de Pastoriza.
O Outeiro (San Pedro Félix de Cangas), lugar de la parroquia de San Pedro Félix de Cangas, municipio de Pantón.
O Outeiro (Santaballa), lugar de la parroquia de Santaballa, municipio de Villalba. 
O Outeiro (Silva), lugar de la parroquia de Silva, municipio de Pol. 
O Outeiro (Sober), lugar de la parroquia de Pinol, municipio de Sober.
O Outeiro (Trabada), lugar de la parroquia de Trabada, municipio de Trabada. 
O Outeiro (Valcarría), lugar de la parroquia de Valcarría, municipio de Vivero.
O Outeiro (Valle de Oro), lugar de la parroquia de Moucide, municipio de Valle de Oro.
O Outeiro (Villaformán), lugar de la parroquia de Villaformán, municipio de Trabada.
O Outeiro (Villaselán), lugar de la parroquia de Villaselán, municipio de Ribadeo.
O Outeiro das Camoiras, parroquia del municipio de Lugo. 
O Outeiro de Buciños, lugar de la parroquia de Buciños, municipio de Carballedo.
O Outeiro de Lea, lugar de la parroquia de Santa Marina de Lagostelle, municipio de Guitiriz.

Outeiro 

Outeiro (Abeledo), lugar de la parroquia de Abeledo, municipio de Abadín.
Outeiro (Abuíme), lugar de la parroquia de Abuíme, municipio de Saviñao.
Outeiro (Arcos), lugar de la parroquia de Arcos, municipio de Chantada.
Outeiro (Barán), lugar de la parroquia de Barán, municipio de Paradela.
Outeiro (Beascós), lugar de la parroquia de Beascós, municipio de Carballedo.
Outeiro (Bóveda), lugar de la parroquia de Martín, municipio de Bóveda.
Outeiro (Brosmos), lugar de la parroquia de Brosmos, municipio de Sober.
Outeiro (Cabana), lugar de la parroquia de Cabana, municipio de Palas de Rey.
Outeiro (Caneda), lugar de la parroquia de Caneda, municipio de Monforte de Lemos.
Outeiro (Cangas), lugar de la parroquia de Cangas, municipio de Pantón.
Outeiro (Castro de Rey), parroquia del municipio de Castro de Rey.
Outeiro (Castroverde), lugar de la parroquia de Monte, municipio de Castroverde.
Outeiro (Chavaga), lugar de la parroquia de Chavaga, municipio de Monforte de Lemos.
Outeiro (Cova), lugar de la parroquia de Cova, municipio de Carballedo.
Outeiro (Cuíña), lugar de la parroquia de Cuíña, municipio de Palas de Rey.
Outeiro (Diomondi), lugar de la parroquia de Diomondi, municipio de Saviñao.
Outeiro (Entrambasaugas), lugar de la parroquia de Entrambasaugas, municipio de Guntín. 
Outeiro (Espasantes), lugar de la parroquia de Espasantes, municipio de Pantón.
Outeiro (Esperante), lugar de la parroquia de Esperante, municipio de Taboada.
Outeiro (Fafián), lugar de la parroquia de Fafián, municipio de Sarria.
Outeiro (Farnadeiros), lugar de la parroquia de Farnadeiros, municipio de Corgo. 
Outeiro (Ferreiros), lugar de la parroquia de Ferreiros, municipio de Sarria.
Outeiro (Ferroy), lugar de la parroquia de Ferroy, municipio de Guntín.
Outeiro (Francos), lugar de la parroquia de Francos, municipio de Guntín.
Outeiro (Friolfe), lugar de la parroquia de Friolfe, municipio de Páramo.
Outeiro (Goberno), lugar de la parroquia de Goberno, municipio de Castro de Rey.
Outeiro (Goyán), lugar de la parroquia de Goyán, municipio de Sarria.
Outeiro (Hospital), lugar de la parroquia de Hospital, municipio de Incio.
Outeiro (Láncara), lugar de la parroquia de Láncara, municipio de Láncara.
Outeiro (lugar), lugar de la parroquia de Outeiro, municipio de Quiroga.
Outeiro (Marey), lugar de la parroquia de Marey, municipio de Corgo.
Outeiro (Mariz), lugar de la parroquia de Mariz, municipio de Chantada.
Outeiro (Marrube), lugar de la parroquia de Marrube, municipio de Saviñao.
Outeiro (Maside), lugar de la parroquia de Maside, municipio de Sarria.
Outeiro (Monforte de Lemos), lugar de la parroquia de Vid, municipio de Monforte de Lemos.
Outeiro (Monte de Meda), lugar de la parroquia de Monte de Meda, municipio de Guntín. 
Outeiro (Monterroso), lugar de la parroquia de Milleirós, municipio de Monterroso.
Outeiro (Moreda), lugar de la parroquia de Moreda, municipio de Monforte de Lemos.
Outeiro (Moreda), lugar de la parroquia de Moreda, municipio de Pantón.
Outeiro (Mosteiro), lugar de la parroquia de Mosteiro, municipio de Guntín.
Outeiro (Muro), lugar de la parroquia de Muro, municipio de Láncara.
Outeiro (Ousende), lugar de la parroquia de Ousende, municipio de Saviñao.
Outeiro (Pedreda), lugar de la parroquia de Pedreda, municipio de Lugo. 
Outeiro (Piñeira), lugar de la parroquia de Piñeira, municipio de Sarria.
Outeiro (Proendos), lugar de la parroquia de Proendos, municipio de Sober.
Outeiro (Puertomarín), lugar de la parroquia de Fiz de Rozas, municipio de Puertomarín.
Outeiro (Quiroga), parroquia del municipio de Quiroga.
Outeiro (Rebordaos), lugar de la parroquia de Rebordaos, municipio de Saviñao.
Outeiro (Reposterio), lugar de la parroquia de Reposterio, municipio de Palas de Rey.
Outeiro (Ribasaltas), lugar de la parroquia de Ribasaltas, municipio de Monforte de Lemos.
Outeiro (Ribas de Miño), lugar de la parroquia de Ribas de Miño, municipio de Páramo.
Outeiro (Romeán), lugar de la parroquia de Romeán, municipio de Lugo. 
Outeiro (Rosende), lugar de la parroquia de Rosende, municipio de Sober.
Outeiro (Saa), lugar de la parroquia de Saa, municipio de Lugo. 
Outeiro (Samos), lugar de la parroquia de Suñide, municipio de Samos.
Outeiro (San Julián de Tor), lugar de la parroquia de San Julián de Tor, municipio de Monforte de Lemos.
Outeiro (San Martín de Castro), lugar de la parroquia de San Martín de Castro, municipio de Paradela.
Outeiro (Santa Cristina de Paradela), lugar de la parroquia de Santa Cristina de Paradela, municipio de Paradela.
Outeiro (Santa Eugenia de Asma), lugar de la parroquia de Santa Eugenia de Asma, municipio de Chantada.
Outeiro (Taboada dos Freires), lugar de la parroquia de Taboada dos Freires, municipio de Taboada.
Outeiro (Toldaos), lugar de la parroquia de Toldaos, municipio de Incio.
Outeiro (Vila de Mouros), lugar de la parroquia de Vila de Mouros, municipio de Incio.
Outeiro (Vilar de Ortelle), lugar de la parroquia de Vilar de Ortelle, municipio de Pantón.
Outeiro (Villafiz), lugar de la parroquia de Villafiz, municipio de Friol.
Outeiro (Villareda), lugar de la parroquia de Villareda, municipio de Palas de Rey.
Outeiro (Villeiriz), lugar de la parroquia de Villeiriz, municipio de Páramo.
Outeiro (Xiá), lugar de la parroquia de Xiá, municipio de Friol.
Outeiro das Vellas, lugar de la parroquia de Mirandela, municipio de Castroverde.
Outeiro de Amoexa, lugar de la parroquia de Amoexa, municipio de Antas de Ulla.
Outeiro de Burdallos, lugar de la parroquia de Marzá, municipio de Palas de Rey.
Outeiro de Donas, lugar de la parroquia de Casa de Naya, municipio de Antas de Ulla.
Outeiro de Pena, lugar de la parroquia de Francos, municipio de Paradela.
Outeiro de Rei (lugar), lugar de la parroquia de Otero de Rey, municipio de Otero de Rey.

Otros 
A Cruz de Outeiro, lugar de la parroquia de Outeiro, municipio de Quiroga.
A Lama de Outeiro, lugar de la parroquia de Moreda, municipio de Monforte de Lemos.
A Veiga de Outeiro, lugar de la parroquia de Láncara, municipio de Láncara.
Alvidrón de Outeiro, lugar de la parroquia de Alvidrón, municipio de Antas de Ulla.
Campo de Outeiro, lugar de la parroquia de Deade, municipio de Pantón.
Campo do Outeiro, lugar de la parroquia de Azúmara, municipio de Castro de Rey.
Chao do Outeiro, lugar de la parroquia de Labrada, municipio de Abadín.
Otero de Rey, municipio.
Otero de Rey (parroquia), parroquia del municipio de Otero de Rey.
Sobreouteiro, lugar de la parroquia de San Breijo de Parga, municipio de Guitiriz.
Trasouteiro (Lugo), lugar de la parroquia de Agrade, municipio de Chantada.
Vilar de Outeiro (Lugo) lugar de la parroquia de Riba, municipio de Chantada.

provincia de Orense

O Outeiro 
O Outeiro (Arnoya), lugar de la parroquia y municipio de Arnoya.
O Outeiro (Bande), lugar de la parroquia de Nigueiroá, municipio de Bande.
O Outeiro (Beariz), lugar de la parroquia de Beariz, municipio de San Amaro.
O Outeiro (Berredo), lugar de la parroquia de Berredo, municipio de La Bola.
O Outeiro (Blancos), lugar de la parroquia y municipio de Blancos.
O Outeiro (Cañón), lugar de la parroquia de Cañón, municipio de Celanova.
O Outeiro (Chandreja de Queija), lugar de la parroquia de Rabal, municipio de Chandreja de Queija.
O Outeiro (Coiras), lugar de la parroquia de Coiras, municipio de Piñor.
O Outeiro (Grijoá), lugar de la parroquia de Grijoá, municipio de San Amaro.
O Outeiro (Leiro), lugar de la parroquia de Orega, municipio de Leiro.
O Outeiro (Montederramo), lugar de la parroquia de Marrubio, municipio de Montederramo.
O Outeiro (Mosteiro), lugar de la parroquia de Mosteiro, municipio de Ramiranes.
O Outeiro (Navío), lugar de la parroquia de Navío, municipio de San Amaro.
O Outeiro (Orense), lugar de la parroquia de Velle, municipio de Orense.
O Outeiro (Paizás), lugar de la parroquia de Paizás, municipio de Ramiranes.
O Outeiro (Pungín), lugar de la parroquia de Pungín, municipio de Pungín.
O Outeiro (Reádigos), lugar de la parroquia de Reádigos, municipio de Irijo.
O Outeiro (San Juan del Río), lugar de la parroquia de Seoane de Argas, municipio de San Juan del Río.
O Outeiro (Santa Marta de Moreiras), lugar de la parroquia de Santa Marta de Moreiras, municipio de Pereiro de Aguiar.
O Outeiro (Sorga), lugar de la parroquia de Sorga, municipio de La Bola.
O Outeiro (Sotomayor), lugar de la parroquia de Sotomayor, municipio de Taboadela.
O Outeiro (Torán), lugar de la parroquia de Torán, municipio de Taboadela.
O Outeiro (Torcela), lugar de la parroquia de Torcela, municipio de Piñor.
O Outeiro (Veiga), lugar de la parroquia de Veiga, municipio de La Bola.
O Outeiro de Beacán, lugar de la parroquia de Beacán, municipio de La Peroja.

Outeiro 
Outeiro (Acebedo), lugar de la parroquia de Acebedo, municipio de Celanova.
Outeiro (Amoeiro), lugar de la parroquia de Amoeiro, municipio de Amoeiro.
Outeiro (Amoroce), lugar de la parroquia de Amoroce, municipio de Celanova.
Outeiro (Armeses), lugar de la parroquia de Armeses, municipio de Maside.
Outeiro (Baños de Molgas), lugar de la parroquia de Ambía, municipio de Baños de Molgas.
Outeiro (Corneda), lugar de la parroquia de Corneda, municipio de Irijo.
Outeiro (Cusanca), lugar de la parroquia de Cusanca, municipio de Irijo.
Outeiro (Domés), lugar de la parroquia de Domés, municipio de Verea.
Outeiro (La Mezquita), lugar de la parroquia de La Mezquita, municipio de La Merca.
Outeiro (Louredo), lugar de la parroquia de Louredo, municipio de Maside.
Outeiro (Orga), lugar de la parroquia de Orga, municipio de Celanova.
Outeiro (Parderrubias), lugar de la parroquia de Parderrubias, municipio de La Merca.
Outeiro (Pereiro de Aguiar), lugar de la parroquia de Triós, municipio de Pereiro de Aguiar.
Outeiro (Petín), lugar de la parroquia de Santa María de Mones, municipio de Petín.
Outeiro (Piñor), lugar de la parroquia de Loeda, municipio de Piñor.
Outeiro (Quintela de Leirado), lugar de la parroquia de Redemuíños, municipio de Quintela de Leirado.
Outeiro (Rairiz de Veiga), lugar de la parroquia de Candás, municipio de Rairiz de Veiga.
Outeiro (San Amaro), lugar de la parroquia de Salamonde, municipio de San Amaro.
Outeiro (Sanguñedo), lugar de la parroquia de Sanguñedo, municipio de Verea
Outeiro (Toubes), lugar de la parroquia de Toubes, municipio de La Peroja.
Outeiro (Veiga), lugar de la parroquia de Veiga, municipio de Celanova.
Outeiro (Villarrubín), lugar de la parroquia de Villarrubín, municipio de La Peroja.
Outeiro (Viveiro), lugar de la parroquia de Viveiro, municipio de Celanova.
Outeiro Calvo, lugar de la parroquia de Soutopenedo, municipio de San Ciprián de Viñas.
Outeiro da Guía, lugar de la parroquia de A Guía, municipio de Gomesende.
Outeiro da Torre, lugar de la parroquia de Maceda, municipio de Maceda.
Outeiro de Bóveda, lugar de la parroquia de Bóveda, municipio de Amoeiro.
Outeiro de Carracedo, lugar de la parroquia de Carracedo, municipio de La Peroja.
Outeiro de Laxe, lugar de la parroquia de Aguas Santas, municipio de Allariz.
Outeiro de Melias, lugar de la parroquia de Melias, municipio de Coles.
Outeiro de Orraca, lugar de la parroquia de Allariz, municipio de Allariz.
Outeiro de Ribela, lugar de la parroquia de Ribela, municipio de Coles.
Outeiro de Torneiros, lugar de la parroquia de Torneiros, municipio de Allariz.
Outeiro de Trasalba, lugar de la parroquia de Trasalba, municipio de Amoeiro.
Outeiro do Cabo, lugar de la parroquia de Asadur, municipio de Maceda.
Outeiro e Canle, lugar de la parroquia de Refojos, municipio de Cortegada.
Outeiro-Anaigo-Lama, lugar de la parroquia de Palmés, municipio de Orense.
Outeiro-Cruz, lugar de la parroquia y municipio de Arnoya.

Outeiros 
Outeiros (Orense), lugar de la parroquia de San Lourenzo de Siabal, municipio de Paderne de Allariz.

Otros 
Lamas de Outeiro, lugar de la parroquia de Sabucedo de Montes, municipio de Cartelle.
Outeiromeao, lugar de la parroquia de Santa Marta de Moreiras, municipio de Pereiro de Aguiar.
Parada de Outeiro (lugar), lugar de la parroquia de Parada de Outeiro, municipio de Villar de Santos.
Parada de Outeiro, parroquia del municipio de Villar de Santos.
San Miguel do Outeiro, lugar de la parroquia de San Miguel de Otero, municipio de Villamartín de Valdeorras.
San Miguel de Otero, parroquia del municipio de Villamartín de Valdeorras.

Asturias 
Outeiro (Asturias), lugar de la parroquia de Barres, municipio de Castropol.

en Portugal 
 Outeiro (Braganza), freguesia del municipio de Braganza, distrito de Braganza.
 Outeiro (Cabeceiras de Basto), antigua freguesia del municipio de Cabeceiras de Basto, distrito de Braga.
 Outeiro (Montalegre), freguesia del municipio de Montalegre, distrito de Vila Real.
 Outeiro (Viana do Castelo), freguesia del municipio de Viana do Castelo, distrito de Viana do Castelo.
 Outeiro da Cabeça, antigua freguesia del municipio de Torres Vedras, distrito de Lisboa.
 Outeiro da Cortiçada, antigua freguesia del municipio de Rio Maior, distrito de Santarém.
 Outeiro da Cortiçada y Arruda dos Pisões, freguesia del Rio Maior, distrito de Santarém.
 Outeiro de Gatos, antigua freguesia portuguesa del municipio de Mêda, distrito de Guarda.
 Outeiro Maior, antigua freguesia portuguesa del municipio de Vila do Conde, distrito de Oporto.
 Outeiro Seco, freguesia portuguesa del municipio de Chaves, distrito de Vila Real.

Otros 
 Outeiro (revista), antigua revista española.